Войневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Войневичи — агрогородок в Дятловском районе Гродненской области.
 Войневичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Войневичи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Войневичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.